So Much More – singolo di Fat Joe del 2005, dall'album All or Nothing
 So Much More – album di Brett Dennen del 2006